En los cómics del universo Marvel existen varios personajes con el nombre clave Spider-Woman:
Spider-Woman (Jessica Drew). La primera mujer araña, que pidió permiso a Spider-Man para usar Spider-Woman como nombre clave.
Julia Carpenter. Vengadora y compañera de Iron Man en su serie de animación. Más tarde cambió su nombre clave por el de Arachne.
Spider-Woman (Mattie Franklin). Aparecida por primera vez en Spectacular Spider-Man #263. Luego tuvo su propia serie.
Madame Web. Su nombre original es Cassandra Web, pero también se la conoce como Spider-Woman.
Spider-Woman (Charlotte Witter). Apareció por primera vez en Amazing Spider-Man (vol. 2) #5. Nieta de Madame Web.
Spider-Woman (Gwen Stacy). Superheroína arácnida de otra dimensión.
Mary Jane Watson. Conocida como Spider-Woman en la cuarta temporada de la serie de televisión Ultimate Spider-Man

Enlaces externos
Portada de SpiderWoman (v3 #1) Se puede ver a diversas Spider-Woman.

hu:Pók (Marvel Comics)